Mono kan syfta på

 Mono (byggnad) – ett flerbostadshus vid Maria Bangata 2B på Södermalm i Stockholm
 Monofoni (ljudteknik) – en ljudåtergivningsmetod där man använder endast en överföringskanal
 Mono (musikgrupp) – en japansk musikgrupp från Tokyo
 Mono (utvecklingsplattform) – ett system av verktyg för programutveckling
 Mono, Benin, departement i Benin
 Mono, Ontario, ort i Kanada
 Monomorfi – en egenskapen hos en morfism
 Mononukleos – fackspråk för körtelfeber
 Monoplan – ett flygplan som har ett par vingar